Konec velkých prázdnin může být:

 Konec velkých prázdnin (román) – román Pavla Kohouta o osudech československých emigrantů v Rakousku v 80. letech
 Konec velkých prázdnin (televizní seriál) – koprodukční seriál ČT, STV, ORF a Televizije Slovenija natočený podle románu Pavla Kohouta